Александр Николаевич Егоров (род. 1954) — советский художник и хайку-поэт, таролог.

Биография 
Родился 31 декабря 1954 года в Ленинграде.

В 1979 году окончил ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина). В 1981 году закончил 4-х годичные Вечерние Классы при Институте им. И. Е. Репина и одновременно получил художественное образование в ленинградской студии Льва Овчинникова, став художником-графиком. 

Работал в Ленинграде как художник студии научно-популярного кино «Леннаучфильм». С 1984 года — свободный художник. Занимался оформлением карт Таро, став первым, кто оформил российские карты Таро, изданные компанией Piatnik & Söhne в Вене в 1992 году.

В 1998 году Александр Егоров стал практиком учения дзогчен тибетского учителя Чогьял Намкай Норбу. С 2001 года живёт и работает в Швейцарии. Женат, имеет детей.

Труды 
Работы Егорова находятся в художественных музеях разных стран, а также в частных коллекциях.

Карты Таро 
 Egorov Tarot Cards (Ferd.Piatnik & Söhne, Vienna) — 1992.
 Virgin Tarot Cards (Collection of Stuart R. Kaplan, Stamford) — 1993.
 Rambles into Arkanas Tarot (Collection of Stuart R. Kaplan, Stamford) — 1993.
 Russian Historical Tarot Cards (Ferd. Piatnik & Söhne, Wien) — 1994.
 Fairy Tale Tarot Cards (Ferd. Piatnik & Söhne, Wien) — 1995.
 Duo Zikr Playing Cards (Private collection, St.Petersburg) — 1999.
 Alexander Egorov Tarot Cards (Collection of Stuart R. Kaplan, Stamford) — 2001.

Персональные выставки 
 2014 год — Alte Krone, Биль/Бьен, Швейцария.
 2011 год — ресторан Schosshalde, Берн, Швейцария.
 2010 год — галерея Weyerhof, Нидау, Швейцария.
 2007 год — галерея Евгении Первушиной, Цюрих, Швейцария.
 1999 год — музей « Анна Ахматова. Серебряный век», Санкт-Петербург.
 1998 год — казино «Конти», Санкт-Петербург.
 1998 год — планетарий, Санкт-Петербург.
 1996 год — галерея «Арт Коллегия», Санкт-Петербург.
 1996 год — музей «Замок Германа», Нарва, Эстония.
 1996 год — галерея «Г», Таллинн, Эстония.
 1994 год — планетарий, Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Egorov Tarot
 Медитация на темы Таро
 Александр Егоров: «Я художник, „испорченный“ Серебряным веком»

Художники СССР
Тарологи